Maroto ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Maroto (1617–1696), peruanischer Baumeister
 Eduardo García Maroto (1903–1989) spanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produktionsleiter
 Gabriel García Maroto (1889–1969), spanischer Maler und Schriftsteller
 Javier Maroto (* 1972), spanischer Politiker
 Mariano González Maroto (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Rafael Maroto (1783–1853), spanischer General
 Reyes Maroto (* 1973), spanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin